Письменность телугу () — письменность дравидийского языка телугу.

Начертание

Согласные

Гласные

Другие знаки

Двойные согласные

Цифры

Пример текста 

(Статья 1 Всеобщей декларации прав человека)

История 
В XIII веке началось разделение письменности каннада на современные каннада и телугу, но этот процесс закончился только в начале XIX века с приходом книгопечатания.

См. также 
 Письменность
 Дравидийские языки

Примечания

Ссылки 
 письменность телугу на сайте Omniglot
 письменность телугу

Телугу
Абугиды
Индийское письмо